Rodach ist geographischer Name und Bestandteil von solchen:

Gewässer:
 Rodach (Main), rechter Zufluss des Mains in Marktzeuln, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Rodach (Itz), rechter Zufluss der Itz nach Bodelstadt, Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern mit Ursprung in Thüringen
 Wilde Rodach, linker Zufluss der bis hierher auch Zahme Rodach genannten Rodach (Main) vor der Buchschneidmühle, Markt Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern

Orte:
 Bad Rodach, Stadt im Landkreis Coburg, Bayern
 Marktrodach, Gemeinde im Landkreis Kronach, Bayern

Rodach ist der Name folgender Personen:
 Eberwin von Rodach (auch: Eberwin von Rotha; † 1349), Protonotar von Markgraf Ludwig von Brandenburg von 1333 bis 1349
 Michael Rodach (* 1957), deutscher Fusionmusiker und Komponist

Siehe auch:
 Rotach
 Wilder Rodachbach, linker Zufluss der Wilden Rodach nahe Heinersreuth, Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern